A Boci és Pipi (eredeti cím: Cow and Chicken) amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amely egy tehénről és egy csirkéről szól, akik testvérek. A sorozatot Amerikában 1997. július 15. és 1999. július 24. között a Cartoon Network sugározta. A sorozat magyar szinkronját a TV2 rendelte meg és adta le a részeit. Később a Cartoon Network sugározta az epizódokat. 2012. január 7-étől pedig az RTL Klubon láthatjuk a részeket. A sorozatot a Cartoon Network 2012. április 1-jétől ismét rendszeresen adja. Az eredeti szinkronban a sorozat öt központi szereplőjéből négyet (Boci, Pipi, Paprika, Bambula) egyetlen színész, Charles Adler szólaltat meg.

Szereplők 
Boci

Boci egy nagy, sárga színű tehén, aki mindig bajba keveredik és még bátyját, Pipit is bajba keveri. Két lábon jár és tud beszélni. Néha látni gumikesztyűben, vagy különböző sapikban, de nem csak a kezén, hanem a tőgyén is. Mindig segítőkész és jószívű. Sokszor megmenti Pipit Ördöngős elől. Kettős személyiség, mint Peter Parker, vagy Clark Kent, így ha kalandjai során kilátástalan helyzet adódik, azonnal rákapcsol és színre lép Szuperboci! Néha egy másik műsorban, az Én vagyok Menyusban is szerepel, egyedül vagy Pipivel.

Pipi

Pipi egy kis csirke, ki erősebb és intelligensebb húgánál, Bocinál. Két lábon jár és beszél. Bocit mindig kihúzza a bajból úgy, hogy ő is bajba keveredik. Nagyon segítőkész, de többször is látni mérgesen. Mr. Ördöngős sokszor kemény munkát végeztet vele, de nem fizet. Ilyenkor Boci szokta megmenteni őt. Néha egy másik műsorban, az Én vagyok Menyusban is szerepel, egyedül vagy Bocival.

Mami

Boci és Pipi édesanyja. Furcsamód egy ember, a felsőtestét nem mutatják. Gyakran végeztet el munkát Pipivel, Bocinak több hasznát látja.

Papi

Boci és Pipi apja. Mamihoz hasonlóan ő is egy ember, neki sem mutatják a felsőtestét.

Pózna

Boci hódja, Boci nagyon szereti. Gyakran rágcsál és megszökik gátat építeni, ez még több fejfájást okoz Bocinak és Pipinek.

Paprika

Egy piros ördög, akinek mindig változik a foglalkozása a nevével együtt. Hátul farka van, mely egy nyíllal végződik, s piros feneke. Nagyon lusta, pénzéhes és fukar. Pipi kezéből sokszor kicsalja a pénzt, sokszor olyan munkákat végeztet el vele, ami nagyon nehéz (például az egyik epizódban le kell vágnia a hatalmasra nőtt füvet a többhektáros kertjében), de csak keveset fizet neki, vagy egyáltalán nem is fizet. Boci mindig megmenti, és általában jól fenékbe rúgja Ördöngőst. Gyakran szerepel az Én vagyok Menyusban is. Néhány névváltozás:
- Mr. Ördöngős, munkanélküli
- Walter Nincsnadrágja, fejvadászvezető
- Larry Lapkasajt, sajtmester

Pufi / Flegma

Pipi és Gróf barátja.

Gróf / Earl

Pipi és Pufi barátja.

Magyar változat 
A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.

Magyar szöveg: Fekete Zoltán

Hangmérnök: Hajzler László

Vágó: Ódri Tamás

Gyártásvezető: Derzsi-Kovács Éva

Szinkronrendező: Mauchner József

Magyar hangok

 Csere Ágnes – Mami
 Csuha Lajos – A Halott Ponty Filmstúdió operatőre
 Háda János – Pufi
 Harsányi Gábor – Csontnélküli Csirke
 Náray Erika – Boci
 Pusztaszeri Kornél – Gróf
 Schnell Ádám – Papi
 Szerednyey Béla – Pipi, Bambula
 Uri István – Menyus
 Vass Gábor – Paprika

Epizódok

Források 
Ranker.com
Cartoonbrew.com

Jegyzetek

További információk 

1997-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1999-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Szituációs komédiák
Hanna-Barbera